Ваганиха — небольшая река на севере России, в Архангельской области. Протекает по территории Маймаксанского округа городского округа «Архангельск». Длина реки — 6,7 км.

Ваганиха находится на острове Повракульский, в дельте Северной Двины. Течёт в северном направлении, по левому берегу реки проложена ветка железной дороги, ведущей в аванпорт «Экономия» порта «Архангельск». В районе посёлков 25-го и 26-го лесозаводов и ПРР «Экономия» имеются три автомобильных моста через реку. В районе архангельских микрорайонов «Средняя Маймакса» и «Северная Маймакса» по берегам реки находятся садовые участки дачных кооперативов, в нижнем течении — дома микрорайона «Экономия». Ваганиха впадает в протоку Северной Двины Кузнечиха западнее острова Лодмостров и устья протоки Большая Двинка.

Код водного объекта в государственном водном реестре — 03020300512103000040123.

Примечания

Топографическая карта 
 

Притоки Северной Двины
Реки Архангельска